

Persone 
 Cheryl Reeve (1966) – ex cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense
 Clara Reeve (1729-1807) – scrittrice inglese

 Christopher Reeve (1952-2004) – n attore, regista, produttore cinematografico e produttore televisivo statunitense
 Dana Reeve (1961-2006) – cantante e attrice statunitense
 Daniel Reeve (...) – artista, cartografo e calligrafo neozelandese
 Lovell Augustus Reeve (1814-1865) – concologo inglese
 Philip Reeve (1966) – scrittore e illustratore britannico
 Simon Reeve (1961) – conduttore televisivo australiano
 Simon Reeve (1972) – conduttore televisivo e scrittore britannico
 Tapping Reeve (1744-1823) – giurista e insegnante statunitense

Storia 
 Reeve – alto funzionario con autorità locale sotto la Corona, ad esempio, un magistrato comunale di una città o di un distretto